Аралле:

  — район в округе Мамаса, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе;
  — населённый пункт в районе Аралле;
  — населённый пункт в районе Аралле;
  — населённый пункт в районе Аралле;

См. также 
 Аралле-табулахан — один из австронезийских языков Индонезии.